Biologia:
 Potencial d'acció, ona de descàrrega elèctrica que viatja al llarg de la membrana de la cèl·lula 
 Potencial electroquímic, propietats elèctriques i químiques de la membrana cel·lular.
 Potencial hídric, característica física que permet explicar la circulació de l'aigua en les plantes 
 Potencial de membrana, voltatge de la diferència de potencial elèctric d'un lloc i l'altre de la membrana d'una cèl·lula
 Física:
 Potencial elèctric, mesura que defineix l'estat elèctric d'un punt de l'espai.
 Potencial Galvani o potencial intern diferència de potencial elèctric intern entre dues fases.
 Potencial escalar magnètic, eina per a descriure el camp magnètic.
 Potencial d'ionització, energia necessària que s'ha de comunicar a un àtom neutre, en estat fonamental i gasos per extreure'n un electró 
 Potencial termodinàmic, variable d'estat associada a un sistema termodinàmic que té dimensions d'energia.
 Potencial Volta, diferència de potencial elèctric entre dos punts en el buit
 Energia potencial, energia que s'ha emmagatzemat en un sistema físic com a resultat de fer un treball contra una força 
 Energia potencial elàstica
 Energia potencial electroestàtica
 Energia potencial gravitatòria, energia que posseeixen els objectes per la posició que tenen, és a dir, per l'altura a la qual es troben
 Densitat potencial, densitat que tindria una porció d'aigua determinada per la temperatura, la salinitat i la pressió 
 Matemàtiques:
 Potencial vectorial, camp vectorial el rotacional del qual és un camp vectorial determinat 
 Diferència de potencial, diferència en el potencial entre dos punts en un camp conservatiu 
 Química:
 Potencial químic
 Potencial d'elèctrode, força electromotriu d'una cel·la galvànica de dos elèctrodes 
 Potencial absolut d'elèctrode, potencial d'elèctrode d'un metall mesurat respecte a un sistema de referència universal 
 Potencial normal d'elèctrode, diferència de potencial que li correspon a una cel·la o pila construïda amb un elèctrode d'aquest element i un elèctrode estàndard d'hidrogen
 Potencial de Lennard-Jones, model matemàtic que descriu un comportament de la matèria
 Potencial de reducció, potencial de reducció o potencial REDOX es produeix en una cel·la galvànica per la reacció d'una cel·la que no està en equilibri 
 Potencial d'unió líquida, quan dues dissolucions de diferents concentracions estan en contacte entre si.
 Miscel·lània: Potencial d'escalfament global, estimació de com contribueix una massa de gas hivernacle a l'escalfament global